Munt.-Cvetk. kan som auktorsförkortning betyda:

 Maria Muntañola-Cvetkovic
 Maria Muntañola-Cvetković

Robotskapade auktorsförkortningar